Крювель () — немецкая фамилия.

  (1847–1935) — немецкий фабрикант.
  (1772–1845) — немецкий политик.
  (1866–1931) — австрийский историк и библиотекарь.
  (1936—1970) — немецкая театральная актриса.
  (1845–1899) — прусский предприниматель и национал-либеральный политик.
 Крювель, Людвиг (1892—1958) — германский генерал танковых войск, участник Первой и Второй мировых войн.
 Крювель, Софи Иоганна Шарлотта (1826—1907) — немецкая оперная певица; сопрано. 
 Крювель, Фридерика Мария (1824—1868) — немецкая оперная певица; сестра Софи Крювель.